L'Hypo Group Tennis International 1992 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 12ª edizione dell'Hypo Group Tennis International, che fa parte della categoria World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1992. Si è giocato a Genova in Italia, dal 15 al 21 giugno 1992.

Campioni

Singolare 

 Andrij Medvedjev ha battuto in finale  Guillermo Pérez Roldán 1-6, 6-3, 6-3

Doppio

 Shelby Cannon /  Greg Van Emburgh hanno battuto in finale  Paul Haarhuis /  Mark Koevermans 6–1, 6–1

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 1992